Songbird (aplicativo)
Songbird (canção de Oasis)
Songbird (canção de Kenny G)
Songbird (álbum de Barbra Streisand)

Desambiguação